Monona ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Monona (Iowa)
 Monona (Wisconsin), im Dane County
 Monona Township (Clayton County, Iowa)

 Monona County, Wisconsin

See
 Lake Monona, im Dane County, Wisconsin